Shotesham é um vilarejo no sul de Norfolk, localizada aproximadamente a cinco milhas ao sul de Norwich. Fica perto de outros dois vilarejos, Stoke Holy Cross e Saxlingham Nethergate, no vale do rio Tas.

Ligações externas 

Shotesham
Vilarejos da Inglaterra